В парному жіночому розряді тенісного турніру Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Яна Новотна і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Джиджі Фернандес і Мартіна Навратілова 6-2, 7-6.

Сіяні пари 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Яна Новотна /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Джиджі Фернандес /  Мартіна Навратілова (фінал)
 Гана Мандлікова /  Лариса Нейланд (півфінал)
 Джилл Гетерінгтон /  Робін Вайт (2-ге коло)

 Ніколь Брандтке /  Елна Рейнах (чвертьфінал)
 Розалін Феербенк /  Кеті Джордан (2-ге коло)
 Ліз Грегорі /  Гретхен Магерс (чвертьфінал)
 Ізабель Демонжо /  Ева Пфафф (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells